Матоуш () — чешская фамилия. Известные носители:

 Матоуш, Йосеф (род. 1942) — чешский прыгун с трамплина.
 Матоуш, Ян (род. 1961) — чешский биатлонист.